«Кула́к я́рости» (, ) — гонконгский фильм режиссёра Ло Вэя с Брюсом Ли в главной роли. Картина состоит в списке 100 лучших китайских фильмов по версии Hong Kong Film Awards и занимает в нём 16 место. Премьера в Гонконге состоялась 22 марта 1972 года.

Сюжет 

Мастер боевых искусств Чэнь Чжэнь (Брюс Ли) возвращается в Шанхай на похороны своего учителя, знаменитого мастера Хо Юаньцзя (основателя Ассоциации боевых искусств «Цзинъу»), отравленного по приказу японцев (в фильме Чэнь выясняет это позже; по официальной версии его учитель умер от пневмонии). Японцы присылают на похороны плакат с надписью «Больные Восточной Азии» (оскорбительное название китайцев, использовавшееся в конце XIX — начале XX вв.), японцы всячески унижают и оскорбляют школу китайского кунг-фу и её учеников. Чэнь Чжэнь собирается защитить честь школы своего учителя и доказать превосходство кунг-фу над японскими боевыми искусствами. Он избивает разом всех учеников японской школы боевых искусств, но тем самым настраивает против себя полицию и вызывает гнев оккупационных властей. Вынужденный скрываться Чэнь всё-таки узнаёт, кто и как именно отравил его учителя — и он убивает отравителей. А затем он вступает в схватку и с самими японскими заказчиками отравления и, после ряда тяжёлых схваток, убивает их всех, в том числе и их босса, Хироси Судзуки. В конце фильма показывается сцена, где Чэнь согласен идти под арест. При этом он берет слово с начальника китайской полиции, что Ассоциацию «Цзинъу» никто не тронет. Он выходит к японцам, но они (в том числе полиция) не хотят его арестовывать. Они хотят его убить. В финальном кадре Чэнь делает решительный прыжок в их сторону и японцы стреляют в него, по всей видимости убив его, хотя это и не показано в фильме. После прыжка в титрах звучит песня «…тогда моя рука становится кулаком ярости». ().

В ролях 

Одного из учеников японской школы боевых искусств сыграл в то время ещё малоизвестный Джеки Чан.

Съёмочная группа 

 Кинокомпания: Swank Motion Picture Co., Golden Harvest
 Продюсер: Ло Вэй, Рэймонд Чоу (исполнительный)
 Режиссёр: Ло Вэй  
 Ассистенты режиссёра: Рики Чик
 Оператор: Чань Чхинкхёй
 Сценарий: Ло Вэй
 Постановщики боёв: Хань Инцзе
 Композитор: Джозеф Ку
 Монтаж: Питер Чён
 Грим: Чань Куокхун
 Художник: Цянь Синь
 Дизайнер по костюмам: Чю Синхэй

Сиквелы и ремейки 

Фильм имеет три сиквела:
 Новый кулак ярости (1976) — реж. Ло Вэй, в гл. роли Джеки Чан
 Кулак ярости 2 (1976) — реж. Джимми Шао, в гл. роли Брюс Лай
 Кулак ярости 3 (1979) — реж. Тоу Лоупо, в гл. роли Брюс Лай
Ремейк:
 Кулак легенды (1994) — реж. , в гл. роли Джет Ли

Примечания

Ссылки 

  
 «Кулак ярости»  на сайте Hong Kong Movie DataBase

Фильмы-боевики Гонконга
Фильмы-драмы Гонконга
Фильмы Golden Harvest Company
Фильмы на языке путунхуа
Фильмы Ло Вэя
Фильмы о боевых искусствах
Брюс Ли